Хикипилас има више значења:

 Општина Хикипилас (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хикипилас (Хикипилас, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику